Николай Алексеевич Преображенский:
 Преображенский, Николай Алексеевич (псевдоним Карбони, 1854—1910) — артист оперы (драматический тенор), оперетты и педагог.
 Преображенский, Николай Алексеевич (1872—1916) — священник, церковный историк.
 Преображенский, Николай Алексеевич (1896—1968) — советский химик, Герой Социалистического Труда.